Opaska:
 Opaska – element ubioru zakładany na głowę bądź nadgarstek.
 Opaska brzegowa – rodzaj budowli regulacyjnej, stosowanej w hydrotechnice
 Opaska uciskowa – rodzaj opatrunku stosowanego do udzielania pierwszej pomocy
 Opaska zaciskowa – elastyczna obejma z tworzywa sztucznego

Zobacz też 
 Frotka